Нескучное — название географических объектов.

Усадьба 
 Нескучное — бывшая усадьба в черте современной Москвы.
Нескучное — бывшая усадьба на границе Курской и Харьковской губерний (ныне — село Нескучное Харьковского района Харьковской области Украины).

Населённые пункты

Россия 
 Нескучное — посёлок в Верхнехавском районе Воронежской области.
 Нескучное — село в Аркадакском районе Саратовской области.
 Нескучное — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Нескучное — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Нескучное — местечко в Некоузском районе Ярославской области.
 Нескучное — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Нескучное — село в Великоновоселковском районе Донецкой области.
 Нескучное — село в Белопольском районе Сумской области.
 Нескучное — село в Харьковском районе Харьковской области.